УЕФА футсал куп () је такмичење у којем се у футсалу такмиче тимови Европе. Оформљен је 2001. године као замена за Европски футсалски куп који је оформљен 1984. године. Прво финале футсал купа је одиграно у Лисабону 2007. Од сезоне 2006/07. победник се одлучује кроз финални турнир, а до сада највећи број титула су имали тимови из Шпаније.

Најсупешнији тимови

Најбољи стрелци

Извори

Спољашње везе 

 Официјелни сајт УЕФА футсал купа

Футсал лига шампиона
Лига шампиона
Лига шампиона